Coston (Leicestershire), Anglia
 Coston (Norfolk), Anglia